Die Saison 2022/23 ist die zehnte Spielzeit der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga unter dem Namen DEL2. Die Saison begann am 16. September 2022, die Hauptrunde wurde nach 52 Spieltagen am 5. März 2023 abgeschlossen. Der Meister steht spätestens am 30. April 2023 fest. Die Spiele werden wie in den Vorjahren vom kostenpflichtigen Streamingdienst Sprade TV übertragen.

Teilnehmer 

Alle 14 für die DEL2 qualifizierten Mannschaften erhielten die Lizenz, darunter der DEL-Absteiger Krefeld Pinguine und der Oberliga-Aufsteiger EV Regensburg. Der EC Bad Tölz war in der Vorsaison in die Oberliga abgestiegen und nahm daher – ebenso wie die Löwen Frankfurt als Meister der Saison 2021/22 – nicht mehr an der DEL2 teil.

Hauptrunde 
Die Hauptrunde begann am 16. September 2022 und wurde mit den Begegnungen des 52. Spieltags am 5. März 2023 abgeschlossen.

Tabelle 
Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit wurden einer Mannschaft drei Punkte gutgeschrieben, war die Partie nach 60 Minuten unentschieden, erhielten beide Teams einen Punkt, dem Sieger der fünfminütigen Verlängerung (nur mit drei gegen drei Feldspielern) beziehungsweise nach einem nötigen Penaltyschießen wurde ein weiterer Punkt gutgeschrieben. Verlor eine Mannschaft in der regulären Spielzeit, erhielt sie keine Punkte.

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, PSS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, PSN = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Pkt = Gesamtpunkte, P/S = Punkte pro Spiel, T = Tore, GT = Gegentore, +/- = Tordifferenz, A = Absteiger aus der DEL, N = Aufsteiger aus der Oberliga
Endstand am 5. März 2023, 52. Spieltag
Erläuterungen: , ,

Beste Scorer 
Quelle: DEL2; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten, P/S = Punkte pro Spiel; Fett: Bestwert

Beste Torhüter 
Quelle: DEL2; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, SaT = Schüsse auf das Tor, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Bestwert
Es werden nur Torhüter mit einer Gesamtspielzeit von mindestens 1000 Minuten gelistet.

Playoffs

Modus 
In den Pre-Playoffs spielten die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 der Hauptrunde in zwei Best-of-Three-Serien vom 8. bis 12. März 2023 zwei Teilnehmer an den Play-offs aus. Der EV Landshut (Platz 7) setzte sich mit 2:0 gegen die Eisbären Regensburg (Platz 10) durch, die Lausitzer Füchse (Platz 9) mit 2:1 gegen den EHC Freiburg (Platz 8). 

Die ersten sechs Platzierten der Hauptrunde und die beiden Gewinner der Pre-Playoffs spielen vom 15. März bis 30. April 2023 in drei Runden im Modus Best-of-Seven den Sieger aus. Dieser ist aufstiegsberechtigt in die DEL, sofern die notwendigen Voraussetzungen vorliegen.

Enden Spiele nach der regulären Spielzeit unentschieden, erfolgt eine Verlängerung von 20 Minuten, jedoch nur solange, bis ein Tor erzielt wird. Die das Tor erzielende Mannschaft wird mit dem entsprechenden Ergebnis Sieger. Die 20-minütigen Verlängerungen werden, jeweils mit neuer Eisbereitung und 15-minütiger Pause, solange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen ist.

Pre-Playoffs 
Die Spiele fanden am 8., 10. und 12. März 2023 statt.

Playoff-Baum 
In jeder Runde tritt der verbleibende Beste der Hauptrunde gegen den verbleibenden Schlechtplatziertesten der Hauptrunde und der verbleibende Zweitbeste gegen den verbleibenden Zweitschlechtesten der Hauptrunde (usw.) an.

Playoff-Viertelfinale 
Die Playoff-Viertelfinalspiele werden im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die Spiele finden am 15., 17., 19., 21., 24., 26. und 28. März 2023 statt.

Playdowns 
In den Playdowns spielen die vier letztplatzierten Mannschaften der Hauptrunde in insgesamt drei Best-of-Seven-Serien den Absteiger in die Oberliga aus.

Erste Runde 
Die Spiele finden am 15., 17., 19., 21. sowie falls nötig am 24., 26. und 28. März statt.

Zweite Runde 
Die Spiele finden am 31. März sowie am 02., 04., 06. und falls nötig am 08., 10. und 12. April statt.

Weblinks 

 Website der DEL2

Einzelnachweise 

202223
Eishockeysaison 2022/23